Премьер-министр Сент-Люсии () — глава правительства и исполнительной власти Сент-Люсии.

Диаграмма пребывания в должности

Главные министры Сент-Люсии (колония, 1960—1967) 
Гла́вный мини́стр Сент-Люси́и () — в колонии Великобритании Сент-Люсия (до 31 мая 1962 года входившей в состав Федерации Вест-Индии) — глава правительства, которому принадлежала ограниченная исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Премьер Сент-Люсии (ассоциированное государство, 1967—1979) 
Премье́р Сент-Люси́и () — в государстве Сент-Люсия, имевшем статус ассоциированного с Великобританией государства, глава правительства, которому принадлежала исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Премьер-министры Сент-Люсии (с 1979) 
Премье́р-мини́стр Сент-Люси́и () является главой правительства, которому принадлежит исполнительная власть. Им становится лидер победившей на выборах в парламент партии.

Политическая система Сент-Люсии определяется как парламентская монархия, возглавляемая монархом Сент-Люсии (в настоящее время королева Елизавета II). Поскольку королева не может находиться во всех Королевствах Содружества, она назначает генерал-губернатора для осуществления своих обязанностей в качестве королевы Сент-Люсии. Генерал-губернаторы несут ответственность за назначение премьер-министра, а также других министров правительства после консультаций с премьер-министром.

См. также 
Генерал-губернатор Сент-Люсии

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Сент-Люсии

Сент-Люсия